Бондаревка — многозначный ойконим:

Молдавия 
 Бондаревка — село в Теленештском районе.

Россия

Курская область 
 Бондаревка — село в Суджанском районе.

Рязанская область 
 Бондаревка — народное название деревни Лубянка Михайловского района.

Украина

Житомирская область 
 Бондаревка — село в Коростенском районе.
 Бондаревка — село в Овручском районе.

Луганская область 
 Бондарёвка — село в Марковском районе.
 Бондаревка — село в Меловском районе.

Николаевская область 
 Бондаревка — село в Веселиновском районе.

Тернопольская область 
 Бондаревка — село в Гусятинском районе.

Харьковская область 
 Бондаревка — село в Коломакском районе.
 Бондаревка — село в Сахновщинском районе.

Черкасская область 
 Бондаревка — посёлок в Драбовском районе.

Черниговская область 
 Бондаревка — село в Сосницком районе.